MP1 oder MP-1 steht für:

 Berijew MP-1, ein sowjetisches Flugboot
 MPEG-1 Audio Layer 1, ein standardisiertes Verfahren zur Audiodatenkompression

MP1